У наведеній таблиці показаний медальний залік 4 літніх Олімпійський ігор 1908 року, що проходили в Лондоні, в Великої Британії. Всього було розіграно 110 комплектів медалей у 22 видах спорту. Нагороди отримали спортсмени з 19 країн.

Посилання  
 Міжнародний олімпійський комітет — Лондон 1908 — Медальний залік 

1908
Літні Олімпійські ігри 1908